Regius Professor of Greek henviser til:

 Regius Professor of Greek (Cambridge)
 Regius Professor of Greek (Dublin)
 Regius Professor of Greek (Oxford)